Кубок виклику Азії (жінки) 2011 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 2-й розіграш Кубку виклику Азії серед жінок, проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 11 по 14 листопада 2010 року у Японії.

На відміну від минулого турніру, участь у цьому турнірі брали участь лише три національні збірні.

У фінальному матчі японки здолали китаянок 3:1.

Таблиця

Результати 
Час початку матчів місцевий

Фінал

Статистика

Найкращі бомбардири 

Найкращим воротарем стала японка Азуса Накаоку.

Посилання 
 Офіційний сайт  

2010 у хокеї з шайбою
2011 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
Хокей у Японії